Foryś – konny pachołek z trąbką

Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Foryś – polski lekkoatleta i działacz lekkoatletyczny
 Jan Foryś – polski wojskowy
 Robert Foryś – polski pisarz
 Tadeusz Foryś – polski trener i działacz piłkarski
 Wit Foryś – polski matematyk
 Zbigniew Foryś – polski muzyk